NTY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sun City, Pilanesberg, Sudafrica

ja:NTY